ORP Jastrząb ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Jastrząb bedeutet Habicht.

Schiffe mit dem Namen ORP Jastrząb 

 ORP Jastrząb (1941) war ein U-Boot der US-amerikanischen S-Klasse, das zwischen 1941 und 1942 im Dienst der polnischen Marine stand
 ORP Jastrząb (1946) war ein Minensuchboot der sowjetischen MT-Klasse
 ORP Jastrząb (1963) war ein Minensuchboot der polnischen 206F-Klasse

Schiffsname der polnischen Marine